Хидден-Волли (, ) — англоязычный топоним.

Топоним 
США
  — посёлок в Индиане.
  — долина и посёлок в ней в Калифорнии, округ Вентура.
  — посёлок в Калифорнии, округ Лейк.

Прочие страны
  — национальный парк в Австралии.
  — посёлок в Канаде.

Лыжные курорты США 
  — в Миссури.
  — в Нью-Джерси.

Прочее 
  — гоночная трасса в пригороде Дарвина (Австралия).
  — американский фильм 1916 года.